La Nationalliga A 1975/76 fue la 79.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1976
Fútbol en 1975
Fútbol en 1976
Suiza en 1975
Suiza en 1976